Ниже представлен список зданий города Барселона (Каталония, Испания) высотой 100 и более метров, таковых на 2017 год насчитывается 16 штук. Самые высокие здания города — Отель Артс и , имеющие высоту по 154 метра — оба они были возведены в рамках подготовки к Олимпийским играм-1992.

В список включены уже построенные здания, а также здания, чьё строительство ещё не завершено, но они уже достигли своей максимальной расчётной высоты. Из указанных ниже шестнадцати небоскрёбов семь были построены в 2000-х годах,  и по два — в 1970-х и 1990-х годах. С 1970 по 1992 год в Барселоне не было возведено ни одного здания высотой более 100 метров. Большинство небоскрёбов Барселоны являются гостиницами.

Список 
Сортировка по убыванию высоты. В столбце «Высота» указана архитектурная высота, то есть без антенн, флагштоков, громоотводов и прочих легко демонтируемых конструкций. Знак равенства = после порядкового номера означает, что здания имеют одинаковую высоту с точностью до 0,1 м.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 
! Название
! Фото
! 
! Надземныхэтажей
! Год окончаниястроительства
! Примечания, ссылки
|-
| 1=
| Отель Артс
| 
| 154
| 44
| 1994
| Одна из самых высоких, дорогих и комфортабельных гостиниц Европы. 11-е по высоте здание Испании (наряду с , стоящим рядом). 
|-
| 1=
| 
| 
| 154
| 40
| 1992
| 11-е по высоте здание Испании (наряду с отелем «Артс», стоящим рядом). 
|-
| 3
| Башня Агбар
| 
| 144,4
| 33
| 2004
| 14- е по высоте здание Испании. 
|-
| 4
| | 
| 115,2
| 31
| 2008
| Также известно под названием Hotel Melia Barcelona Sky. 
|-
| 5
| 
| 
| 112,7
| 26
| 2010
| 
|-
| 6
| | 
| 111,5
| 24
| 2009
| 
|-
| 7=
| 
| 
| 110
| 28
| 1970
| 
|-
| 7=
| | 
| 110
| 25
| 2011
| 
|-
| 9
| Принцесса Барселоны
| 
| 109,2
| 26
| 2004
| 
|-
| 10
| 
| 
| 109
| 22
| 2014
| 
|-
| 11=
| | 
| 105
| 28
| 2006
| 
|-
| 11=
| 
| 
| 105
| 26
| 2012
| 
|-
| 13=
| | 
| 103,9
| 25
| 2009
| 
|-
| 13=
| 
| 
| 103,9
| 25
| 2008
| 
|-
| 13=
| Oficines Illa Forum(Diagonal Mar i Cel)
| 
| 103,9
| 27
| 
| 
|-
| 16
| 
| 
| 100
| 25
| 1970
| Высота без шпиля составляет 80 метров. 
|-
|}

Самые высокие сооружения Барселоны 

Следует помнить, что понятия «здание» и «сооружение» не тождественны.
 Телебашня Кольсерола. Высота 288 метров, построена в 1992 году.
 Дымовая труба ТЭС . Высота 200 метров.
 Церковь Саграда-Фамилия. Высота 172 метра. Сооружение постепенно строится с 1882 года по настоящее время.
 Телебашня Монтжуик. Высота 136 метров, построена в 1992 году.
 . Высота 107 метров, построена в 1931 году. Является вторым по высоте  в мире; обслуживает .

 См. также 
 
 
 
 

 Ссылки 

 Самые высокие здания Барселоны    на сайте emporis.com
 Самые высокие здания Барселоны  на сайте skyscraperpage.com
 Здания Барселоны (по алфавиту)    на сайте structurae.net

Барселона